

Кінкейд — місто, штат Канзас
 Кінкейд — селище, штат Іллінойс
 Кінкейд — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія